Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 749 dans le monde.

 Route régionale 749 en Finlande
 Route nationale 749 en France